Рейнигер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рейнигер, Отто (1863—1909) — немецкий художник-импрессионист.
 Рейнигер, Скотт — американский актёр, режиссёр и продюсер.